Queensbury steht für:

 einen Stadtbezirk von London, siehe London Borough of Brent
 eine Ortschaft im Staat New York, siehe Warren Queensbury (New York)
 eine Stadt in England, siehe Queensbury (West Yorkshire)
 eine Station der London Underground im Stadtbezirk London Borough of Brent, siehe Queensbury (London Underground)